LVI Чемпионат мира по современному пятиборью проходил с 7 по 13 мая 2012 года в Риме. Спортсмены и спортсменки соревновались в личных и командных первенствах, эстафетах и в миксте (смешанной эстафете), всего было разыграно 7 комплектов наград. В ходе чемпионата разыгрывались лицензии на Олимпиаду 2012.

Сборная России заняла второе место в общекомандном зачете, завоевав одно золото, три серебра и одну бронзу. Первенствовали британцы (2-0-2), третьими стали немцы (1-1-0), четвёртыми — южнокорейцы (1-0-2). По общему числу наград сборная России стала первой (5), обойдя китайцев и британцев (по 4). В олимпийских дисциплинах у россиян также лучший результат (1-1-0), позволяющий оставить вторыми британцев (1-0-1).

Чемпионом мира стал Александр Лесун, у двукратного олимпийского чемпиона Андрея Моисеева — серебро. Светлана Лебедева и Максим Кузнецов выиграли серебро в смешанной эстафете. В командном зачете мужская сборная России стала второй, бронзу россияне выиграли в эстафете.

Мужчины 

Мужчины. Индивидуальное первенство. 1. Александр Лесун — 5964 очка. 2. Андрей Моисеев (оба — Россия) — 5944. 3. Чжун Чжинва (Южная Корея) — 5928… 8. Илья Фролов — 5872… 21. Сергей Карякин (оба — Россия) — 5644.

Команды. 1. Италия — 17544. 2. Россия — 17480. 3. Южная Корея — 17388.

Эстафета. 1. Южная Корея (Чжун Чжинва, Хон Чжинву, Хван Вучжин) — 6230. 2. Германия (Дельф Борман, Александр Нобис, Штефан Кельнер) — 6208. 3. Россия (Илья Шугаров, Максим Кустов, Александр Савкин) — 6194.

Женщины

Личное первенство 

Женщины. Индивидуальное первенство.

1. Мхаири Спенс (Великобритания) — 5484.

2. Чен Цян (Китай) — 5460.

3. Саманта Мюррей (Великобритания) — 5452…

14. Екатерина Хураськина — 5204…

29. Доната Римшайте — 4916…

34. Юлия Колегова (все — Россия) — 4184.

Команды.

1. Великобритания — 16136.

2. Венгрия — 1602.

3. Китай — 15684…

5. Россия — 14304.

Эстафета.
1. Германия (Лена Шонеборн, Янин Кольманн, Анника Шлеу) — 5434.

2. Китай (Чен Цян, Мяо Ихуа, Чжу Венцзин) — 5414.

3. Великобритания (Кэйт Френч, Кэти Бурк, Кэти Ливингстон) — 5388…

5. Россия (Анна Савченко, Светлана Лебедева, Евдокия Гречишникова) — 5322.

Командное первенство 
В финальной части чемпионата полными составами выступали всего 4 команды.

4.  Россия (Хураськина Екатерина, Римшайте Доната, Колегова Юлия) — 14304.

Эстафета 
Стартовали 12 команд.

4.  Белоруссия- 5336.

5.  Россия (Анна Савченко, Светлана Лебедева, Евдокия Гречишникова) — 5322.

6.  Венгрия- 5284.

Микст 
Смешанная эстафета. Стартовало 12 команд.

1. Украина (Буряк Анна, Александр Мордасов) — 6064. 2. Россия (Светлана Лебедева, Максим Кузнецов) — 6052. 3. Китай (Чжан Е, Чжунжун Цао) — 5988.

Медальный зачёт

Ссылки 
 

Чемпионаты мира по современному пятиборью